Okręty US Navy o nazwie USS "Belknap":
 Pierwszy "Belknap" (DD-251) był niszczycielem, który został zwodowany w 1919 i wycofany ze służby w 1945.
 Drugi "Belknap" (CG-26) był okrętem prototypowym krążowników rakietowych swojego typu. Pełnił służbę w latach 1964-1995.

Belknap